Municipio de Keating puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Keating (condado de McKean, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de McKean.
 Municipio de Keating (condado de Potter, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Potter.